Стивен Бакстер (, род. 13 ноября 1957 года) — английский писатель-фантаст, пишущий в жанре твёрдой научной фантастики.

Произведения

Серия Xeelee

Трилогия NASA

Трилогия Manifold

Трилогия The Mammoth

Серия Destiny’s Children

A Time Odyssey (В соавторстве с Артуром Кларком)

Серия Time’s Tapestry

The Long Earth (В соавторстве с Терри Пратчетт)

Серия книг о катастрофах (не имеет названия)

Проксима

Несвязанные новеллы

Несвязанные сборники рассказов

Публицистика

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Библиография на сайте Лаборатория Фантастики

Писатели Великобритании XX века
Писатели Великобритании XXI века
Писатели-фантасты Великобритании
Английские писатели
Лауреаты премии ESFS
Лауреаты мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла
Выпускники Сидни-Сассекс-колледжа (Кембридж)